Инициация — обряд, знаменующий переход человека на новую ступень развития:
 в рамках какой-либо социальной группы, например посвящение в сан
 в рамках мистического общества — обряды принятия в тайные общества и обряды мистерий.
 Религиозная инициация — религиозный обряд, рассматриваемый как пережиток прежних ритуальных обрядов (например: крещение в христианстве, обрезание в иудаизме и исламе).
 Абортивная инициация — в молекулярной биологии.

См. также 
 Обряд | Ритуал
 Посвящение (значения) | Посвящённый

Примечания